De Armeense voetbalclub FC Pjoenik Jerevan speelt sinds 1997 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Pjoenik Jerevan

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 31.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Armenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Pjoenik Jerevan
Pyunik Erevan